Leszek Laszkiewicz (né le  à Jastrzębie Zdrój dans la voïvodie de Silésie en Pologne) est un joueur professionnel de hockey sur glace polonais.

Carrière de joueur 
Joueur professionnel depuis 1996, il évolue deux saisons dans la ligue allemande en 1997 et 1999 avec les Ice Tigers de Nuremberg. Il retourne ensuite dans le championnat polonais où il aide son club à remporter le titre de la ligue en 2001 et 2002.

En 2002-03, il joue en République tchèque dans l'Extraliga. De retour dès la saison suivante en Pologne avec le TH Unia Oświęcim. Il réussit à nouveau à remporte le championnat. La saison suivante, il la joue en Italie avec les HCJ Milano Vipers. En 2005-06, il se joint au KS Cracovia Kraków. Il y remporte trois autres championnats avec ce club.

Il est un habitué du Championnat du monde de hockey sur glace y ayant participé à 12 reprises jusqu'à ce jour. Cela sans compter ses deux participations au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1996-1997 ||KH Zagłębie Sosnowiec ||Ekstraklasa || || || || || || || || || ||
|-
|1996-1997 ||Olimpia ||East European League ||20 ||10 ||6 ||16 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||34 ||4 ||4 ||8 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||21 ||1 ||2 ||3 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1999-2000 ||KTH Krynica ||Ekstraklasa || ||10 ||15 ||25 ||12 || ||6 ||4 ||10 ||31
|-
|2000-2001 ||TH Unia Oświęcim ||Ekstraklasa ||39 ||20 ||13 ||33 ||54 ||10 ||6 ||6 ||12 ||2
|-
|2001-2002 ||TH Unia Oświęcim ||Ekstraklasa ||46 ||21 ||24 ||45 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2002-2003 ||HC Vítkovice ||Extraliga ||43 ||8 ||2 ||10 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HC Havířov ||Extraliga ||8 ||0 ||1 ||1 ||2 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 ||TH Unia Oświęcim ||Ekstraklasa ||39 ||25 ||21 ||46 ||10 ||11 ||3 ||2 ||5 ||4
|-
|2004-2005 ||HCJ Milano Vipers ||Série A ||32 ||19 ||9 ||28 ||10 ||13 ||3 ||2 ||5 ||10
|-
|2005-2006 ||KS Cracovia Kraków ||Ekstraklasa ||53 ||45 ||31 ||76 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||KS Cracovia Kraków ||Ekstraklasa ||48 ||35 ||33 ||68 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||KS Cracovia Kraków ||Ekstraklasa ||60 ||26 ||42 ||68 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||KS Cracovia Kraków ||Ekstraklasa ||41 ||26 ||29 ||55 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||KS Cracovia Kraków ||Ekstraklasa ||53 ||36 ||39 ||75 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||KS Cracovia Kraków ||Ekstraklasa ||34 ||30 ||29 ||59 ||10 ||11 ||8 ||11 ||19 ||4
|-
|2010-2011 ||KS Cracovia Kraków ||CC ||6 ||4 ||6 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||KS Cracovia Kraków ||Ekstraklasa || 41|| 43|| 37|| 80|| 16|| 9|| 4|| 7|| 11|| 2
|-
|2012-2013 ||KS Cracovia Kraków ||Ekstraklasa || 38|| 23|| 25|| 48|| 14|| 16|| 8|| 12|| 20|| 10
|-
|rowspan=2|2013-2014 || KTH Krynica ||Ekstraklasa || 19|| 21|| 15|| 36|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|JKH Czarne Jastrzębie ||Ekstraklasa || 14|| 7|| 16|| 23|| 2|| 11|| 6|| 11|| 17|| 10
|-
|2014-2015 || JKH Czarne Jastrzębie ||Ekstraklasa || 45 || 23 || 36 || 59 || 20 || 12 || 2 || 6 || 8 || 4
|-
| 2015-2016 || JKH Czarne Jastrzębie ||Ekstraklasa || 41 || 23 || 29 || 52 || 8 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || JKH Czarne Jastrzębie ||Ekstraklasa || 38 || 16 || 23 || 39 || 16 || 5 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2017-2018 || JKH Czarne Jastrzębie ||Ekstraklasa || 37 || 25 || 23 || 48 || 18 || 7 || 3 || 3 || 6 || 8

Internationales 

|1995 ||align="left"| ||align="left"| Championnat d'Europe junior -18 ans B || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 ||align="left"|
|-
|1997 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 ||align="left"|
|-
|1998 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde junior B ||   || 2 || 9 || 11 ||   ||align="left"|'''
|-
|1999 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde B || 7 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"|

|-
|2000 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde B || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|
|-
|2001 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 3 || 2 || 5 || 0 ||align="left"|
|-
|2002 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 4 ||align="left"|
|-
|2003 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 2 ||align="left"|
|-
|2004 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 4 || 6 || 4 ||align="left"|
|-
|2005 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 4 || 3 || 4 || 7 || 4 ||align="left"|
|-
|2006 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2 ||align="left"|
|-
|2007 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 5 || 3 || 8 || 2 ||align="left"|
|-
|2008 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 3 || 1 || 4 || 2 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 5 || 5 || 0 ||align="left"|
|-
|2010 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 6 ||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2 ||align="left"|
|-
|2012 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 5 || 4 || 5 || 9 || 2 ||align="left"|
|-
| 2012 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 2 || 1 || 3 || 0 ||align="left"| Non qualifié
|-
|2013 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 ||align="left"| 
|-
|2014 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 5 || 4 || 3 || 7 || 4 ||align="left"|  
|-
|2015 ||align="left"| Pologne ||align="left"| Championnat du monde div. 1A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en août 1978
Naissance à Jastrzębie Zdrój
Joueur international polonais de hockey sur glace
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du HC Havířov
Joueur du TH Unia Oświęcim
Attaquant de hockey sur glace